Rizá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rizá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Rizá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar